Владисла́вівка (до 1854 року — Ой-Кую, ) — село в Україні, у Кіровському районі Автономної Республіки Крим. Розташоване на північному сході району.